Hylopetes — рід гризунів родини вивіркових (Sciuridae). Містить 9 видів.

Види 
 Hylopetes alboniger (Hodgson, 1836)
 Hylopetes bartelsi Chasen, 1939
 Hylopetes lepidus (Horsfield, 1823)
 Hylopetes nigripes (Thomas, 1893)
 Hylopetes phayrei (Blyth, 1859)
 Hylopetes platyurus (Jentink, 1890)
 Hylopetes sipora Chasen, 1940
 Hylopetes spadiceus (Blyth, 1847)
 Hylopetes winstoni (Sody, 1949)

Посилання 
 

Вивіркові
Роди ссавців